Петля — частина мотузки, ремінця, нитки, складена кільцем

Вузли 
 Абалаківська петля — спосіб організації страховки на льодовому схилі
 Висільна петля або зашморг — затяжний вузол
 Дубова петля або провідник — альпіністський вузол, який використовується для організації точок кріплення на базовій мотузці
 Досконала петля
 Глуха петля

Різне 
 Петля — проріз або петелька на одязі для застібання ґудзиків
 Петля — у теорії графів ребро, інцидентне одній і тій же вершині
 Петля — шлях, початкова точка якого збігається з кінцевою.
 Петля — замкнений цикл на диаграмі Фейнмана в квантовій теорії поля
 Петля — один з маневрів у фігурному катанні
 Мертва петля або «петля Нестерова» — елемент вищого пілотажу
 Часова петля — фантастичний термін
 Пускова петля — запропонований проект системи кабельного транспорту, призначеного для виведення вантажів на навколоземну орбіту
 Струмова петля — інтерфейс, який забезпечує передавання інформації в старт-стопному режимі постійним струмом

Кінематограф 
 «Петля» — фільм польського режисера Войцеха Хаса, знятий 1957 р.
 «Петля» — фільм радянського режисера Олега Гойди, знятий 1983 р.
 «Петля» — фільм американського режисера Річарда Таггла, знятий 1984 р.
 «Петля» — фільм казахстанського режисера Міраса Толеуханова, знятий 2013 р.

Література 
 «Петля» — роман Кодзі Судзукі
 «Кардонійська петля» — роман В. Ю. Панова

Астрономія 
 Петля Барнарда — емісійна туманність у сузір'ї Оріона

Див. також 
 «Петля Нестерова» — монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України
 «Петля Нестерова» — радянський і російський рок-гурт
 «Петля Оріона» — фільм радянського режисера В. М. Левіна, знятий 1980 р.